Това е непълен списък на археологическите обекти в Гостиварско, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Гостивар
Маврово и Ростуше
Община Врабчище